Il singolare  del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Marcel Granollers era il detentore del titolo.

Marc López ha battuto in finale 5–7, 6–4, 7–6(9) Pere Riba.

Teste di serie

  Jiří Vaněk (secondo turno)
  Rui Machado (primo turno)
  Pere Riba (finale)
  Peter Luczak (quarti di finale)

 Lamine Ouahab (quarti di finale)
 Éric Prodon (primo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Giancarlo Petrazzuolo (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Morocco Tennis Tour - Tanger 2009